Millaire lautet der Familienname folgender Personen:

 Albert Millaire (1935–2018), kanadischer Schauspieler und Theaterregisseur
 Ed Millaire (1882–1949), kanadischer Hockeyspieler